Ämmänluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ämmänluoto (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Ämmänluoto (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar